L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1996 è stato un torneo di tennis giocato sul sintetico indoor. È stata la 23ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1996. Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, dal 4 al 10 marzo 1996.

Campioni

Singolare 

 Goran Ivanišević ha battuto in finale  Evgenij Kafel'nikov, 6–4, 3–6, 6–3

Doppio

 David Adams /  Marius Barnard hanno battuto in finale  Hendrik Jan Davids /  Cyril Suk, 6–3, 5–7, 7–6

Collegamenti esterni

ABN AMRO World Tennis Tournament 1996